Aleksandr Aleksandrowicz Tislenkow, ros. Александр Александрович Тисленков (ur. 30 października 1893 r. w stanicy Nowoczerkaskaja obwodu dońskiego, zm. 28 października 1967 r. we Francji) – rosyjski emigrant, wojskowy Kozackiego Stanu pod koniec II wojny światowej.

Studiował medycynę na uniwersytecie w Charkowie. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Ukończył szkołę wojskową w Tyflisie. Podczas walk frontowych został ciężko ranny. W 1917 r. przeniesiono go do rezerwy. Następnie dokończył studia medyczne, po czym pracował w szpitalach wojskowych. Podczas wojny domowej w Rosji wstąpił do Armii Dońskiej. Pełnił funkcję oficera do specjalnych poruczeń i skarbnika w wojskowym zarządzie sanitarnym. Doszedł do stopnia sotnika. W listopadzie 1920 r. wraz z wojskami Białych został ewakuowany z Krymu do Gallipoli. Na emigracji zamieszkał w Bułgarii. Żył w monaster, gdzie leczył mnichów. W 1926 r. przyjechał do Francji. Pracował w fabryce w Le Creusot. Ukończył szkołę estetyki, po czym w Nancy otworzył salon modnej fryzury. Jesienią 1939 r. został zmobilizowany do armii francuskiej. W okresie niemieckiej okupacji Francji wysłano go na roboty przymusowe do III Rzeszy. W 1944 r. wstąpił do Kozackiego Stanu. Po zakończeniu wojny wraz z pozostałymi wojskowymi został wydany Sowietom. W ZSRR po procesie skazano go na karę 25 lat łagrów. W 1955 r. został wypuszczony na wolność, po czym powrócił do Francji.

Bibliografia 
 Lew A. Mnuchin, Marie Avril, Российское зарубежье во Франции 1919-2000, 2008.

Linki zewnętrzne 
 Biografia Aleksandra A. Tislenkowa  

Kozacy dońscy
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Kozacy współpracujący z III Rzeszą
Więźniowie radzieckich łagrów
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Urodzeni w 1893
Zmarli w 1967